32-я добровольческая пехотная дивизия СС «30 января» () — тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Своё название дивизия получила в честь 30 января 1933 года — даты прихода Адольфа Гитлера к власти.

Формирование 
Официально о создании дивизии было объявлено 30 января 1945 года. Создание дивизии проходило на полигоне Курмарк. Новая дивизия являлась, по сути, сборищем различных запасных и учебных частей войск СС. Для создания пехотных полков были использованы моторизованный полк СС «Шилль» (в дивизии стал 86-м полком) и чины рекрутского депо «Курмарк» (вначале 32-й добровольческий полк СС, затем 87-й). Кроме этого, из курсантов административно-хозяйственной школы СС в Арользене и частей фольксштурма начал формироваться 88-й полк. Артиллерийский полк и сапёрный батальон были созданы на базе специальных школ войск СС. Общая численность дивизии составляла примерно 12 000 человек.

Боевой путь

Бои на Одере 
В феврале 1945 года недавно созданные боеспособные части дивизии были переброшены на одерский фронт для усиления 9-й армии. По мере формирования на полигоне в Курмарке отдельных частей, их перебрасывали срочно на фронт. Так что подразделения бросались в бой без должной подготовки.

32-я дивизия СС действовала в секторе к югу от Франкфурта-на-Одере, занимая позиции в районе Брисков-Фюрстенберг. Эсэсовцам в тот момент противостояла 33-я советская армия генерал-полковника В. Д. Цветаева. 4 февраля дивизии подчинили 1204-й зенитный дивизион люфтваффе. Солдатам дивизии пришлось терпеть трудности с материальными ресурсами. Так например, топлива хватало только для штабных машин, каждому артиллерийскому орудию выдавалось только по два снаряда в сутки, а солдатам запрещали открывать огонь без приказа свыше.

5 и 6 февраля силами 86-го пехотного полка СС «Шилль» была предпринята атака на советский плацдарм у деревни Фогельзанг. В итоге 1-й батальон полка при поддержке штурмовых орудий выбил красноармейцев из деревни.

20 февраля Жуков приказал всему 1-му Белорусскому фронту перейти к обороне. Таким образом, дивизия до половины марта осуществляла мелкие контратаки для стабилизации фронта.

Перед битвой за Берлин 
В марте дивизия отступила к реке Шпрее и затем в Маркиш-Бухольц. В апреле 1945 года 32-я добровольческая дивизия СС занимала участок фронта южнее от Франкфурта-на-Одере общей длиной 18 километров. В это время пехотинцы активно строили оборонительные сооружения на своём берегу Одера. К началу советского наступления дивизия насчитывала 6 700 человек боевого состава. 12 апреля командование 9-й армии издало приказ о выходе дивизии «30 января» из состава 5-го горного армейского корпуса СС.

Когда утром 14 апреля части 62-го советского стрелкового корпуса провели разведку боем, эсэсовцы с трудом отбили эту атаку. 15 апреля пехотинцы пытались организовать несколько собственных контратак на советские позиции, каждая силой до батальона, но все они были безуспешны.

Битва за Берлин 
Перед решающей битвой ряд высоких чинов в пропагандистских целях зачитали свои и последние послания Гитлера солдатам дивизии «30 января», стараясь улучшить их моральный дух перед боями. 16 апреля началось решающее советское наступление на Берлин. Весь день шли тяжёлые бои с применением с советской стороны танков и самоходных орудий. 18 апреля командование издало приказ о переводе дивизии в армейский резерв.

Вместе с другими частями СС в апреле дивизия попала в котёл у Хальбе. В ходе кровопролитных боёв некоторым её частям удалось прорваться из окружения, а большая часть дивизии была в нём уничтожена, либо попала в советский плен. Прорвавшиеся остатки дивизии отступили к Луккенвальде, а затем к Эльбе. В мае 1945 года остатки 32-й дивизии СС сдались американцам у Тангермюнде.

Командиры 
 штандартенфюрер СС Йоханнес Мюленкамп (30 января — 5 февраля 1945)
 штандартенфюрер СС Иоахим Рихтер (5 — 17 февраля 1945)
 оберфюрер СС  (17 февраля — 15 марта 1945)
 штандартенфюрер СС  (15 марта — 8 мая 1945)

Части и подразделения 
 86-й добровольческий пехотный полк СС «Шилль» (SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 86 «Schill»)
 87-й добровольческий пехотный полк СС «Курмарк» (SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 87 «Kurmark»)
 88-й добровольческий пехотный полк СС (SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 88)
 32-й добровольческий артиллерийский полк СС (SS-Freiwilligen-Artillerie-Regiment 32)
 32-й противотанковый дивизион СС (SS-Panzerjäger-Abteilung 32)
 32-й зенитный дивизион СС (SS-Flak-Abteilung 32)
 32-й фузилёрный батальон СС (SS-Füsilier-Bataillon 32)
 32-й сапёрный батальон СС (SS-Pionier-Bataillon 32)
 32-й батальон связи СС (SS-Nachrichten-Abteilung 32)
 32-й полевой запасной батальон СС (SS-Feldersatz-Bataillon 32)

Примечания

Литература 
Пономаренко Р. 32-я добровольческая гренадерская дивизия СС «30 января». — М.: Вече, 2011. — 270 с. — (Враги и союзники). — 3000 экз. — ISBN 978-5-9533-5617-6.

Дивизии войск СС
Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году